Czakova steht für:
 Ciacova, rumänische Stadt

Czaková ist der Familienname der folgenden Personen:
 Mária Czaková (* 1988), slowakische Geherin